Andreaskirchen (auch St. Andreas oder St. Andreä; in anderen Sprachen St Andrew, St André oder ähnlich) sind Kirchen, die das Patrozinium des heiligen Andreas (Saint Andrew) tragen oder nach ihm benannt sind.

Australien 
 St Andrew’s Uniting Church (Brisbane)

Belgien 
 St. Andreas (Antwerpen)

Belize 
 St. Andrew’s Anglican Church in San Ignacio

Deutschland

Orte A–F 
 St. Andreas (Soers) in Aachen
 St. Andreas (Abbenrode)
 St. Andreas (Wüllen) in Ahaus
 St.-Andreas-Kirche (Ahrbrück)
 St. Andreas (Alswede)
 St. Andreas (Altenstadt)
 St. Andreas (Altheim)
 St. Andreas (Altheim bei Landshut)
 St. Andreas (Altrich)
 St. Andreas (Andermannsdorf)
 St. Andreas (Anwalting)
 St. Andreas (Attenhausen)
 St. Andreas (Augsburg)
 St. Andreas (Aying)
 St. Andreas (Babenhausen) in Babenhausen (Schwaben)
 St.-Andreas-Kirche (Bad Gögging)
 St.-Andreas-Kirche (Bad Lauterberg)
 St. Andreas (Bad Salzungen)
 St. Andreas (Reimsbach) in Beckingen
 St. Andreas (Bellstedt)
 St. Andreas (Berchtesgaden)

 St.-Andreas-Kirche (Berlin) (1945 ausgebrannt, 1949 gesprengt)
 Apostel-Andreas-Kirche (Berlin), Märkisches Viertel, Bezirk Reinickendorf
 Andreaskirche (Berlin-Wannsee)
 St. Andreas (Betheln)
 St. Andreas (Gübs) in Biederitz
 St. Nicolai Andreas (Biegen)
 St. Andreas (Bielefeld-Babenhausen)
 St. Andreas (Blumberg)
 St.-Andreas-Kirche (Biere) in Bördeland-Biere
 Sankt Andreas (Brandenstein)
 St. Andreas (Branderode)
 St. Andreas (Braunschweig)
 Andreaskirche (Bremen) im Stadtteil Gröpelingen
 Propsteikirche St. Petrus und Andreas (Brilon)
 St.-Andreas-Kirche (Brodersby)
 St.-Andreas-Kirche (Bündheim)
 St. Andreas (Burgerroth)
 St. Andreas Haddeby (Busdorf)
 Andreaskirche (Chemnitz)
 St.-Andreas-Kirche (Cloppenburg)
 St. Andreas (Cramme)
 St.-Andreas-Kirche Dähre
 St. Andreas (Dampfach)
 St. Andreas (Dietenhofen)
 Andreaskirche (Dresden)
 St. Andreas (Düsseldorf)
 St. Andreas (Eberspoint)
 St. Andreas (Eching)
 St. Andreas (Eisleben)
 St. Andreas und Bartholomäus (Eismannsberg)
 St. Andreas (Eitensheim)
 St. Andreas (Elbach)
 St. Andreas (Elbingerode)
 Evangelische Kirche (Elsoff), ursprüngliches Patrozinium St. Andreas
 St. Andreas (Emsbüren)
 Andreaskirche (Erfurt)
 St. Andreas (Erlabrunn)
 St. Andreas (Ermstedt) in Erfurt
 St. Andreas (Essen)
 St. Andreas (Rüttenscheid) in Essen-Rüttenscheid
 St. Andreas (Farchant)
 Andreaskirche (Frankfurt am Main), eine evangelische Kirche im Stadtteil Eschersheim
 St. Andreas (Freiburg im Breisgau)
 St. Andrä (Freising); heute nicht mehr vorhanden
 St. Andreas (Fulda)
 St. Andreas (Furtwangen-Neukirch)

Orte G–L 

 St. Andreas (Gadenstedt)
 St. Andreas (Geilsheim)
 St. Andreas (Geesdorf), Geesdorf
 St. Andreas (Geibenstetten), Geibenstetten
 St. Andreas (Geilertshausen)
 St.-Andreas-Kirche (Geversdorf)
 St. Andreas (Giesen-Hasede)
 St. Andreas (Harthausen) in Grasbrunn
 St. Andreas (Nienstedt), in Gronau, OT Nienstedt, Niedersachsen
 St. Andreas (Großengottern)
 St. Andreas (Groß Lobke)
 St. Andreas (Günsterode), Hessen
 St. Andreas (Günzerode), Thüringen
 St. Andreas und St. Jakobus (Gützingen)
 St. Andreas (Haferungen), Thüringen
 St. Andreas (Helfe) in Hagen
 St. Andreas im Franziskanerkloster Halberstadt
 St. Andreas (Hullern) in Haltern
 St. Andreas (Hamburg)
 St. Andreas (Hannover)
 St. Andreas (Harsum)
 St. Andreas (Harzungen)
 St. Andreas (Heiligenthal)
 St. Andreas (Eschweiler) in Heinsberg
 Andreaskirche (Altenschlirf) in Herbstein
 St. Andreas (Herrnwahlthann), Bayern
 Andreaskirche (Firrel) in Hesel
 St. Andreas (Hildesheim)
 St. Andreas (Hofendorf)
 St. Andreas (Hollenstedt)
 St. Andreas (Homburg-Erbach)
 Andreaskirche (Hüllhorst)
 St. Andreas (Hundisburg)
 St. Andreas (Illenschwang)
 St. Andreas und Matthias (Lich-Steinstraß), Jülich, OT Lich-Steinstraß
 St. Andreas (Kalchreuth)
 St. Andreas (Kammerforst)
 St. Andreas (Kaldorf)
 St. Andreas (Kaltensondheim), Biebelried, OT Kaltensondheim
 St. Andreas (Karlstadt)
 St. Andreas (Kassel)
 Andreaskirche (Kirchheim an der Weinstraße)
 St. Andreas (Kirchheim bei München)
 St. Andreas (Kleinkatzbach)
 St. Mauritius und Andreas (Kleinneuhausen)
 St. Andreas (Klein-Winternheim)
 St. Andreas (Köln)
 St. Andreas (Korschenbroich)
 St. Andreas (Kuddewörde)
 St. Andreas Kirche (Landstuhl)
 St. Andreas (Lampertheim)
 St. Andreas (Langelsheim)
 Sankt-Andreas-Kirche (Lancken-Granitz)
 Andreaskapelle (Leipzig)
 Andreaskirche (Leipzig)
 St. Andreas (Leuzenbronn)
 St. Andreas (Leverkusen)
 St. Andreas (Henglarn) in Lichtenau
 St. Andreas (Lübbecke)
 St. Andreas (Lübeck)
 St. Helena und Andreas (Ludwigslust)

Orte M–R 

 St. Andreas (Magdeburg)
 St. Andreas (Mammendorf)
 St. Andreas (Marastorf)
 St. Andreas (Gundackersdorf) in Markt Indersdorf
 St. Andreas (Seibelsdorf) in Marktrodach
 St. Andreas (Markvippach)
 Stadtkapelle St. Andreas (Medebach)
 St. Andreas (Meine)
 St. Andreas (Meyendorf)
 Mingerode#Katholische Kirche St. Andreas
 St. Andreas (Mistelfeld)
 St. Andreas (Mitteldorf)
 St. Andreas (Kleinsorheim) in Möttingen
 St. Andreas (Mühlacker)
 St. Andreas (München)
 Maria Schutz und St. Andreas, München
 Andreas-Kirche (Münster)
 St. Andreas (Bad Muskau) (vormals „Wendische Kirche“)
 St. Andreas (Neckarhausen), Baden-Württemberg
 St.-Andreas-Kirche (Nehringen)
 St. Andreas (Nellingen)
 Pfarrkirche St. Andreas (Norf) in Neuss
 St. Andreas (Nesselwang)
 St. Andreas (Neuherberg)
 St. Andreas und Matthias (Lich), Niederzier, OT Lich-Steinstraß
 Andreaskirche (Norden), abgegangen
 St. Andreas (Norf)
 St. Andreas (Nürnberg)
 St. Andreas (Oberstreu)
 St. Andreas (Oberuttlau) im Ortsteil Uttlau von Haarbach in Bayern
 St. Andreas (Ochsenfurt)
 St. Andreas (Offenburg)
 St. Andreas (Parsberg)
 Andreaskapelle (Passau)
 St. Andreas (Pemfling)
 Kirche Petershain St. Petri und Andreae
 St. Andreas (Pfaffenhofen an der Ilm)
 St. Andreas (Piegendorf)
 Andreaskirche (Plaggenburg)
 St. Andreas (Püllersreuth)
 St. Andreas Pürkwang
 St.-Andreas-Kirche (Rappin)
 St.-Marien-Andreas-Kirche (Rathenow)
 St. Andreas (Stadtamhof) in Regensburg
 St. Andreas (Retzstadt)
 St. Andreas (Reutlingen)
 St. Andreas (Roßleben)
 St.-Andreas-Kirche (Rostock)
 St. Andreas (Schwalldorf) in Rottenburg
 Stadtkirche St. Andreas (Rudolstadt)
 St. Andreas (Rüdershausen)
 Alte und Neue Pfarrkirche St. Andreas Runding

Orte S–Z 

 St.-Andreas-Kirche (Lebenstedt) in Salzgitter-Lebenstedt
 St. Andreas (Safferstetten) in Bad Füssing
 St. Andreas (Sankt Andreasberg)
 St. Andreas (Sauerlach)
 St. Andreas (Schernau)
 St. Andreas (Schillingstedt)
 St. Andreas (Schlat)
 St.-Andreas-Kirche (Schlechtbach)
 St. Andreas (Schlegelsreit) in Velden (Vils)
 St. Andreas (Schwerin)
 St. Andreas (Unterau) in Schlehdorf-Unterau
 St. Andreas (Untersaal) in Saal an der Donau
 St. Andreas (Esbeck) in Schöningen
 St. Andreas (Fronberg) in Schwandorf
 St. Andreas (Gremheim) in Schwenningen
 St. Andreas (Seesen)
 St. Andreas (Selb)
 St.-Andreas-Kirche (Siersleben)
 St. Andreas (Ostönnen) in Soest
 St. Andreas (Sottrum)
 St. Andreas (Springe)
 St. Andreas (Ashausen) in Stelle
 St. Andreas (Stuttgart)
 St. Andreas (Tanna)
 St. Andreas (Teltow)
 St. Andreas (Tettenborn)
 St. Andreas (Teisendorf)
 St. Andreas (Teistungen)
 St. Andreas (Thale)
 St. Andreas (Thörl)
 St. Andreas (Trostberg)
 St. Andreas (Uftrungen)
 St. Andreas (Ummerstadt)
 St. Andreas (Grünthal) in Unterreith
 Andreaskirche (Unterschöbling)
 St. Andreas (Velen)
 St. Andreas (Velmede) in Bestwig
 St. Andreas (Velpke)
 St. Andreas (Verden)
 St. Andreas (Köhler) in Volkach
 St. Andreas (Thulbach) in Wang
 St. Jakob und Andreas (Wartmannsroth)
 St. Andreas (Wassermungenau)
 St.-Andreas-Kirche (Weddingstedt)
 St. Andreas (Weiden)
 St. Andreas (Weißenburg in Bayern)
 St. Andreas (Keldenich) in Wesseling
 St. Andreas (Wiesbaden)
 St. Andreas (Wiesen)
 St. Andreas (Pürkwang) in Wildenberg
 St. Andreas (Witzelroda)
 St. Andreas (Wolfratshausen)
 St. Andreas (Wonfurt)
 Andreasstift (Worms)
 St. Andreas (Würgau)
 St. Andreas (Sanderau) in Würzburg

Finnland 
 St. Andreas (Lumparland)

Frankreich 
 St-André (Andlau), Elsass
 St-André (Antrain), Bretagne
 Kathedrale Saint-André in Bordeaux
 St-André (Château-Landon), Île-de-France (Ruine)
 St-André d’Iguerande, Burgund
 St-André (Les Arques), Périgord
 St-André (Lille)
 St-André (Lyon)
 Alte Kirche St-André (Meistratzheim), Elsass
 St-André (Mesnil-Saint-Père), Département Aube
 St-André-St-Léger (Meymac), Département Corrèze
 Kirche Saint-André-des-Arts in Paris, abgegangen
 St-André-de-Sorède in Saint-André (Pyrénées-Orientales)
 St-André (Saint-André-de-Bâgé), Département Ain
 St-André (Soulom), Département Hautes-Pyrénées
 St-André (Yainville), Normandie

Griechenland 
 Agios Andreas (Patras)

Indien 
 Basilika St. Andreas (Arthunkal)
 St. Andrew’s Church (Chennai)

Irland 
 St. Andrew’s Church (St. Andrew’s Street, Dublin), ehem. Kirche

Israel 
 St. Andreas (Akkon)
 Andreaskirche (Jerusalem)

Italien 
 Sant’Andrea (Bergamo)
 Chiesa del Gesù (Genua)
 Pfarrkirche St. Andreas (Klausen)
 Chiesa di Sant’Andrea (Levanto)
 Basilica di Sant’Andrea (Mantua), Lombardei
 Sant’Andrea (Pistoia)
 Erzbischöfliche Kapelle (Ravenna)
 Sant’Andrea al Quirinale, Rom
 Sant’Andrea della Valle, Rom
 Sant’Andrea delle Fratte, Rom
 Santi Andrea e Bartolomeo al Laterano, Rom
 Santi Andrea e Gregorio al Monte Celio, Rom
 Santi Claudio e Andrea dei Borgognoni, Rom
 Sant’Andrea in Via Flaminia, Rom
 Sant’Andrea Apostolo (Subiaco)
 Sant’Andrea della Zirada, Venedig
 Basilica di Sant’Andrea (Vercelli), Piemont
historisch:
 St.-Andreas-Kapelle, Bozen (abgerissen bzw. verbaut)
 Sant’Andrea degli Scozzesi, Rom (heute profaniert)

Kanada 
 St. Andrew’s Wesley Church, Vancouver, British Columbia

Kasachstan 
 St.-Andreas-Kathedrale (Öskemen)

Marokko 
 Sankt-Andreas-Kirche (Tanger)

Niederlande 
 Andrieskerk (Amerongen)
 Andreaskirche (Hattem)
 Andreaskerk (Katwijk aan Zee)

Österreich 

Burgenland
 Pfarrkirche Antau
 Pfarrkirche Draßmarkt
 Pfarrkirche Sankt Andrä am Zicksee

Kärnten
 Filialkirche Unterloibach in Bleiburg
 Pfarrkirche Zeltschach in Friesach
 Pfarrkirche Glantschach
 Andreaskirche (Döllach) in Großkirchheim
 Filialkirche Rittersdorf (Irschen)
 Laaser Andreaskirche, Kötschach-Mauthen
 Pfarrkirche Meiselding in Möbling
 Filialkirche Knasweg in Moosnurg
 Pfarrkirche Kremsalpe
 Filialkirche Heiliger Andreas (Rappersdorf)
 Pfarrkirche St. Andrä im Lavanttal
 Pfarrkirche Wachsenberg in Steuerberg
 Filialkirche St. Andrä (Villach)
 Filialkirche Seltenheim

Niederösterreich
 Pfarrkirche Altenwörth
 Pfarrkirche Brand bei Gmünd
 Pfarrkirche Dobermannsdorf
 Filialkirche Mirnig in Eberstein
 Pfarrkirche Ebreichsdorf
 Pfarrkirche Gföhl
 Pfarrkirche Göstling an der Ybbs
 Pfarrkirche Grafenwörth
 Pfarrkirche Großstelzendorf
 Pfarrkirche Hainfeld
 Pfarrkirche Hennersdorf
 Pfarrkirche Kroatisch Geresdorf
 Pfarrkirche Ladendorf
 Wallfahrtskirche Heiligenblut zum heiligen Andreas in Mannersdorf
 Stiftskirche Pernegg
 Pfarrkirche Rohrbach bei Ziersdorf
 Pfarrkirche St. Andrä vor dem Hagental in St. Andrä-Wördern
 Pfarrkirche Schönau an der Triesting
 Pfarrkirche Seebenstein
 Filialkirche Tradigist

Oberösterreich
 Pfarrkirche Feldkirchen bei Mattighofen
 Pfarrkirche Hargelsberg
 Pfarrkirche Mitterkirchen im Machland
 Pfarrkirche Ort im Innkreis
 Schimmelkirche Pichlwang
 Pfarrkirche Polling im Innkreis
 Pfarrkirche Puchenau
 Pfarrkirche Steinbach am Attersee
 Filialkirche Bogenhofen

Salzburg
 Pfarrkirche Salzburg-St. Andrä
 Dekanatspfarrkirche Taxenbach

Steiermark
 Kirche St. Andrä (Graz)
 Pfarrkirche Anger (Steiermark)
 Pfarrkirche Ebersdorf (Steiermark)
 Pfarrkirche Frojach
 Pfarrkirche Jagerberg
 Pfarrkirche Leoben-Göss
 Pfarrkirche Neudau
 Pfarrkirche Piber
 Pfarrkirche St. Andrä im Sausal
 Alte Kirche Trieben und Pfarrkirche Trieben

Tirol
 Stadtpfarrkirche Lienz
 Pfarrkirche Abfaltern
 Pfarrkirche Erl
 Pfarrkirche Prägraten
 Pfarrkirche Rinn

Wien
 Hütteldorfer Pfarrkirche

Polen 
 St. Andreas (Brok)
 Andreaskirche (Krakau)
 Andreaskirche (Namysłów)
 Basilika St. Andreas (Olkusz)
 Andreaskirche (Ujest)
 Andreaskirche (Wójcice) (Woitz)

Schweden 
 Andreaskirche (Stockholm)

Schweiz 
 Reformierte Kirche Chamues-ch San Andrea
 Andreaskirche Gossau SG
 Andreaskapelle (Holderstock)
 St. Andreas (Uster)
 Reformierte Kirche Zizers
 Andreaskirche (Zürich-Sihlfeld)

Singapur 
 St. Andrew’s Cathedral (Singapur)

Slowakei 
 Basilika St. Andreas (Komárno)

Spanien 
 San Andrés (Abay)
 San Andrés (Asieso)
 San Andrés (Ávila)
 Iglesia de San Andrés (Berlangas de Roa)
 San Andrés (Calvera)
 San Andrés (Satué)
 San Andrés de Sos in Sesué
 San Andrés (Sorripas)
 Santo André de Teixido in Galicien

Ukraine 
 St.-Andreas-Kirche (Kiew)
 St.-Andreas-Kirche (Lwiw)

Vereinigtes Königreich 
 St Andrew’s Church (Clevedon)
 St Andrew’s Church (Great Finborough)
 St Andrew’s Church (Greensted)
 St Andrew (Holborn) in London
 St Andrew’s Church (Roundhay) in Leeds
 St Andrew-by-the-Wardrobe in London
 St. Andrew’s Cathedral in Wells
 St Andrew, St Andrewgate in York

Schottland 
 St Andrew’s Church (Dundee)
 St Andrew’s Episcopal Church (Fort William)
 St Andrew’s Cathedral (Glasgow)
 St Andrew’s East Church in Glasgow
 St Andrew’s-by-the-Green in Glasgow
 St Andrew’s in the Square, Glasgow
 St Andrew’s Parish Church (Golspie)
 Inverness Cathedral
 St Andrew’s Parish Church (Moffat)
 St Andrew’s Church (Port Glasgow)
 St Andrew’s Roman Catholic Church in Rothesay
 St Andrews Cathedral in St Andrews
 Tongue Parish Church

Wales 
 St Andrew’s Church (Penrice)

Vereinigte Staaten 
 St. Andrew’s Church (Prairieville, Alabama), ID-Nr. 73000347
 St. Andrew’s Church (Maine), ID-Nr. 76000101
 St. Andrew’s Church (Maryland), ID-Nr. 73002171
 St. Andrew’s Church (Virginia), ID-Nr. 79003294
 St. Andrew’s Church (Wisconsin), ID-Nr. 09001295

Siehe auch 
 St. Andrew’s Episcopal Church
 Andreaskirche bei Rupprechtstegen, Höhle
 Andreaskathedrale

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchengebäude nach Person)